Kladari je lahko:
 Kladari Donji (Bosna in Hercegovina)
 Kladari Gornji (Bosna in Hercegovina)
 Kladari, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Kladari, Hrvaška